Weishäupl steht für:
 Johann Weishäupl, eine 1912 in Hannover gegründete Feinwurstwaren und Fleischkonserven-Kette

Personen:
 Gabriele Weishäupl (* 1947), Fremdenverkehrsdirektorin der Stadt München von 1985 bis 2012
 Karl Weishäupl (1916–1989), deutscher Politiker (SPD)